Террито́рия острово́в Кора́ллового мо́ря () — территория, включающая в себя группу небольших и в основном необитаемых тропических островов и рифов в Коралловом море к северо-востоку от австралийского штата Квинсленд. Все эти острова являются внешними территориями Австралии.

География 
Общая площадь морской акватории, занимаемой островами — 780 тыс. км². Площадь суши — менее 10 км². Они располагаются к востоку и к югу от Большого Барьерного рифа, включают острова Херальд и Бекон, рифы Оспрей, группу островов Уиллис и пятнадцать других групп рифов и островов.

История и статус 
В XVIII—XIX веках представляли очень серьезную опасность для мореплавателей, дно Кораллового моря — настоящее кладбище погибших кораблей. В 1921 году на островах была установлена метеорологическая станция.

В 1969 году острова были объявлены территорией Австралии. С 1982 года рифы Лихоу и Коринга, а с 1987 года — рифы Элизабет и Миддлтон Сейлор объявлены национальными заповедниками Австралии.

Два последних рифа находятся гораздо ближе к острову Лорд-Хау, Новый Южный Уэльс, (около 150 км (93 мили)), чем к самому южному острову остальной территории, острову Катон. Острова, кошки и рифы Большого барьерного рифа не являются частью территории, а принадлежат Квинсленду. Внешний край Большого Барьерного рифа является границей между Квинслендом и территорией островов Кораллового моря

В 2004 году 14 июня было провозглашено виртуальное Королевство геев и лесбиянок. Император страны стал Дэниэл I. Оно было создано из-за того что парламент принял закон о запрете однополых браков. Но уже в 2017 году оно было расформировано.

Население 
Единственный обитаемый остров — это остров Уиллис. Население непостоянное: это сотрудники метеорологической станции и смотрители маяка, работающие вахтовым методом (4 человека по оценке 2018 года).

Примечания 

Коралловое море
Острова Тихого океана
Острова Австралии
Внешние территории Австралии